En Pologne, Węglin peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Węglin, un village du powiat de Kraśnik.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Węglin, un village du powiat de Drawsko.